The Man from U.N.C.L.E. ist der Originaltitel folgender Werke:

 Solo für O.N.C.E.L., US-amerikanische Fernsehserie von Sam Rolfe (1964–1968)
 Codename U.N.C.L.E., US-amerikanischer Film von Guy Ritchie (2015)
 The Man from U.N.C.L.E. (Romanserie), US-amerikanische Romanserie auf Grundlage der Fernsehserie